Michael Kury (ur. 30 sierpnia 1978) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 84. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kury'ego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978